Тарквиний и Лукреция — название нескольких произведений искусства работы нескольких художников из различных музеев мира.

 Тарквиний и Лукреция (картина Тициана) () — картина итальянского художника эпохи Возрождения Тициана Вечеллио из собрания музея Фицуильяма (Кембридж, Великобритания).
 Тарквиний и Лукреция (картина Рубенса) — картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса из собрания Государственного Эрмитажа.
 Тарквиний и Лукреция (картина Джентилески) — картина итальянской художницы Артемизии Джентилески из собрания Нового дворца в Потсдаме.
 Тарквиний и Лукреция (фреска Романо) — фреска итальянского художника Джулио Романо из Палаццо Дукале (Мантуя).
 Тарквиний и Лукреция (картина Хемессена) — картина нидерландского художника Яна ван Хемессена из собрания Дворца изящных искусств в Лилле
 Тарквиний и Лукреция (картина Джордано) — картина итальянского художника Луки Джордано из собрания музея Каподимонте в Неаполе
 Тарквиний и Лукреция (картина Пальмы) — картина итальянского художника Якопо Пальмы Младшего из собрания Государственного Эрмитажа.
 Тарквиний и Лукреция (картина Тинторетто) — картина итальянского художника Тинторетто из собрания Государственного Эрмитажа.